Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1979 () — 21-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1979
Эквадор
1979 год в Эквадоре